Мултан:

 Мултан — город в пакистанской провинции Пенджаб.
 Мултан — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб. 
 Мултан — международный аэропорт в городе Мултане в пакистанской провинции Пенджаб.

См. также 

 Мултон (значения)
 Мультан (значения)